Naselja u Sloveniji
 Vinarje (Maribor, Slovenija), naselje u općini Maribor
 Vinarje (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Slovenska Bistrica